Els àrctids (Arctiidae) són una família gran i diversa de lepidòpters amb prop d'11.000 espècies oposades al món, de les quals 6.000 són neotropicals (Scoble, 1995). Aquesta família inclou grups comunament conegudes com a arnes tigre, usualment d'intensos colorits. Moltes espècies tenen abundant pilositat, per la qual cosa també es coneixen com a ossos llanuts. El nom científic fa referència a això (grec αρκτος (arctos), 'os'). Les erugues poden cridar-se vulgarment cucs de plomall (nom normalment referit als limàntrids).

Referències

Enllaços externs 

 Asturnatura 
 Encyclopedia of Life